

Izvori 
 Županijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 

2009-10
vukovarsko-srijemska-3-Vinkovci